Miguel Durán se puede referir a:
 Miguel Durán Campos - Abogado y empresario español.
 Miguel Durán Salgado - Arquitecto español.
 Miguel Durán Terry, Pololo - Futbolista.
 Miguel Durán (nadador) - Nadador olímpico.